Fox Islands ist der Name folgender Inselgruppen:

 Fox Islands (Alaska)
 Fox Islands (Maine), in Penobscot Bay, Maine
 Fox Islands (Michigan) im Michigansee
 Fox Islands (Virginia)

Siehe auch:
 Fox Island